Mayalde puede referirse:
a Mayalde, pueblo de la provincia de Zamora (España).
al condado de Mayalde, título nobliliario creado en 1596 por el rey Felipe II.
a la ganadería de reses bravas Conde de Mayalde.
a José Finat y Escrivá de Romaní, conocido como conde de Mayalde, aristócrata, abogado, militar y político español franquista.
a Rafael Mayalde (1805–1870), militar y político español. 
al Grupo Mayalde, dedicado a la música tradicional española.